Комплекс Кошуля был впервые введён в математике , чтобы определить теорию когомологий алгебр Ли. Впоследствии он оказался полезной общей конструкцией гомологической алгебры. Его гомологии могут быть использованы для того, чтобы определить, является ли последовательность элементов кольца , и, как следствие, он может быть использован ля того, чтобы доказать базовые свойства  модуля или идеала.

Определение 
Пусть R — коммутативное кольцо и E — свободный R-модуль конечного ранга r. Мы обозначаем через  i-ю внешнюю степень E. Тогда для R-линейного отображения 
комплекс Кошуля, ассоциированный с s — это цепной комплекс R-модулей
 
в котором дифференциал dk задаётся по правилу: для любых ei из E
 
Надстрочный знак  означает, что сомножитель пропускается.

Заметим, что  и . Заметим также, что ; этот изоморфизм не канонический (например, выбор формы объёма в дифференциальной геометрии — это пример такого изоморфизма).

Если E = Rr (то есть выбран базис), то задание R-линейного отображения s: Rr → R эквивалентно заданию конечной последовательности s1, …, sr элементов R (вектор-строки) и в этом случае обозначают 

Если M — конечно порождённый R-модуль, полагают
 .

i-е гомологии комплекса Кошуля
 
называются i-ми гомологиями Кошуля. Например, если E = Rr и  — вектор-строка из элементов R, то дифференциал комплекса Кошуля  есть
 
и
 
Также

Комплексы Кошуля малых размерностей 
Если даны элемент x кольца R и R-модуль M, умножение на x даёт гомоморфизм R-модулей
 
Если рассматривать его как цепной комплекс (сосредоточенный в степенях 1 и 0), он обозначается . Его гомологии равны
 

Таким образом, комплекс Кошуля и его гомологии хранят основную информацию о свойствах умножения на x.

Цепной комплекс K•(x) называется комплексом Кошуля элемента x кольца R. Если x1, x2, …, xn — элементы R, комплекс Кошуля последовательности x1, x2, …, xn, обычно обозначаемый K•(x1, x2, …, xn), есть тензорное произведение  комплексов Кошуля для каждого i.

Комплекс Кошуля для пары  имеет вид
 
где матрицы  и  задаются как

  and
 
Тогда циклы степени 1 — это в точности линейные соотношения между элементами x и y, тогда как границы — это тривиальные соотношения. Первые гомологии Кошуля H1(K•(x, y)), таким образом, описывают соотношения по модулю тривиальных соотношений.

В случае, когда элементы x1, x2, …, xn образуют регулярную последовательность, все высшие гомологии Кошуля зануляются.

Пример 
Если k — это поле, X1, X2, …, Xd — неизвестные и R — это кольцо многочленов k[X1, X2, …, Xd], комплекс Кошуля K•(Xi) последовательности Xi является конкретным примером свободной резольвенты R-модуля k.

Литература 
 David Eisenbud, Commutative Algebra. With a view toward algebraic geometry, Graduate Texts in Mathematics, vol 150, Springer-Verlag, New York, 1995. ISBN 0-387-94268-8

Гомологическая алгебра